Ancilla Zucchinali (1958) – ex velocista italiana
 Enrico Zucchinali (1924 – ...) – calciatore italiano